PUJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Punta Cana (Repubblica Dominicana)
 puj – codice ISO 639-3 della  lingua punan tubu